Kakau steht für:

 Kakau (Oranienbaum-Wörlitz), Ortsteil der Stadt Oranienbaum-Wörlitz in Sachsen-Anhalt
 Kakau (Soltendieck), Ortsteil der Gemeinde Soltendieck in Niedersachsen
 Kakau (Schmölln), Ortsteil der Gemeinde Schmölln in Thüringen
 Kakau (ägyptische Mythologie), altägyptische Stiergottheit

Siehe auch:

 Kakao
 Cacau